Наконе́чний — українське прізвище.
 Наконечний Анатолій  Гаврилович (1915–1945) —майор, Герой Радянського Союзу
 Наконечний Андрій Михайлович (1905–1983) — український живописець.
 Андрій Наконечний (* 1934) — багатолітній діяч та керівник ельблонзького відділення Українського-суспільного культурного товариства / Організації українців в Польщі.
 Наконечний Валерій Павлович (1951) — український актор.
 Наконечний Віктор Андрійович (1947) — заслужений майстер народної творчості України, лауреат Шевченківської премії (2007).
 Наконечний Володимир Леонтійович (1952) — український політик.
 Наконечний Євген:
 Наконечний Євген Іларіонович (1914 — 1988) — український архітектор, мистецтвознавець.
 Наконечний Євген Петрович (1931–2006, Львів) — український історик, бібліограф та мовознавець.
 Наконечний Ігор Анатолійович (1960) — український та радянський футболіст.
 Наконечний Ігор Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Наконечний Ігор Олександрович (1988—2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Наконечний Максим Васильович (1990) — український кінорежисер і продюсер.
 Наконечний Микола:
 Наконечний Микола Леонідович ( 1981 р.) — український футболіст, півзахисник, гравець молодіжної збірної України (U-21), Майстер спорту України.
 Наконечний Микола Петрович (1962—2013) — міський голова міста Христинівка.
 Наконечний Микола Федорович (1900—1981) — український філолог.
 Наконечний Михайло Петрович — директор школи-інтернату у місті Буча (з 1991), заслужений вчитель України.
 Наконечний Олександр Григорович — доктор фізико-математичних наук, професор.
 Наконечний Степан Федорович — радянський футболіст, потім — дитячий тренер.
 Наконечний Федір Юхимович (1884—1921) — український громадський та політичний діяч. Уповноважений у закордонних зв'язках ЦУПКОМу.

Див. також
 Наконечна
Українські прізвища